Nothybus — род двукрылых из инфраотряда круглошовных мух. Единственный представитель семейства Nothybidae.

Описание 
Мухи с длинными ногами, длинными ногами и с сильно выдающимся вперёд грудным отделом. Длина тела имаго от 5,5 до 15,0 мм. Окраска тела от оранжевой до коричневой. На голове и тораксе имеются с пигментированные полоски и пятна. Голова с тремя темными бархатными пятнами. Под щитком находится крупный подщиток, который, обычно, длиннее щитка. Длина крыла 5,0—10,4 мм. Костальная жилка на крыле без разрывов.

Биология 
Биологические особенности плохо изучены. Вероятно, для семейства характерно живорождение, самки откладывают не яйца, а уже развившихся личинок. Имаго летают вдоль лесных ручьев и тропинок, в покое держат крылья, слегка приподнятыми над брюшком.

Систематика 
Род был описан итальянским энтомологом Камило Рондани в 1875 году в составе семейства Tanypezidae. В 1882 году Роберт Романович Остен-Сакен перенёс этот род в семейство Micropezidae. В 1927 году финский диптеролог Ричард Фрей создал для этого рода самостоятельное семейство Nothybidae. Вилли Хениг считал, что наиболее близкородственными являются семейства Diopsidae и Megamerinidae. Американские энтомологи Грэхэм Грифитс и Дэвид МакАльпайн отмечали сходство Nothybidae с Curtonotidae и Teratomyzidae. Семейство включают в надсемейство Diopsoidea.

В мировой фауне насчитывается 12 видов:

Распространение 
Представители рода встречаются на юге Китая, в Непале, Индии, Юго-Восточной Азии и Новой Гвинее.

Примечания

Литература 
Diopsoidea
Роды двукрылых